Resultados do 43.º Rallye Sanremo.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
 

World Rally Championship 2001